Als Itztalbrücke werden zwei Brückenbauwerke über die Itz bei Coburg bezeichnet:

 Itztalbrücke (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke
 Itztalbrücke (A 73), eine Autobahnbrücke